NGC 4630 (другие обозначения — UGC 7871, IRAS12399+0414, MCG 1-32-136, ZWG 43.1, ZWG 42.208, VCC 1923, PGC 42688) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4630
Дева (созвездие)